Буремні двадцяті — епоха 1920-х років в історії США, Канади та частини Західної Європи.
 Буремні двадцяті (Доля солдата в Америці) — ґанґстерська драма режисера Рауля Волша, знята в 1939 році на кіностудії Warner Brothers.